De Corgoň Liga 2009/2010 was het zeventiende seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de introductie van de topliga in 1993. De competitie begon op 10 juli 2009 en eindigde op 15 mei 2010. MŠK Žilina werd voor de vijfde keer kampioen. ŠK Slovan Bratislava werd als titelverdediger tweede.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen spelers opgenomen met tien of meer doelpunten achter hun naam

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009/10 in alle 33 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2009/10 uit in de Corgoň Liga.

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2009
Slowaaks voetbalelftal in 2010

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2009/10